Henry Bauquier (1873-1952), écrivain et historien local français
 Georges Bauquier (1910-1997), peintre français